Abancourt (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Abancourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia